Siedemnaste zawody wchodzące w ramy Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały w Lahti w dniach 28 lutego–1 marca 2020 roku. Pierwszego dnia zawodów rozegrano dodatkowy konkurs w zastępstwie za odwołany konkurs na skoczni Rukatunturi.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lahti został Pekka Tervahartiala oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym został wyznaczony Gabrjel Gros, a jego asystentem – Sandro Sambugaro. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Horst Tielmann.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 28 lutego 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 28 lutego 2020

Konkurs drużynowy – 29 lutego 2020

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 1 marca 2020 
Kwalifikacje zostały odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Drugi konkurs indywidualny – 1 marca 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
2020 w Finlandii